El nombre propio Porrúa puede referirse a:

Lugares
 Porrúa, parroquia del concejo de Llanes, en el Principado de Asturias (España);
 Librería Porrúa, librería y editorial mexicana;

Gastronomía
 Queso de Porrúa, queso elaborado en la zona geográfica de la parroquia homónima asturiana;

Personas
 Rafael Botín y Sánchez de Porrúa (1867-1946), político y abogado español;
 José Porrúa (1873-1941), librero español que emigró a México y que allí fundó, junto con sus hermanos Indalecio y Francisco, una librería que más tarde se convertiría en casa editorial, activa en la actualidad;
 Francisco Porrúa (1922-2014), editor y traductor hispano-argentino, fundador de Ediciones Minotauro